Суперкубок Кіпру з футболу 2004 — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 вересня 2004 року між чемпіоном Кіпру клубом АПОЕЛ та володарем кубка Кіпру клубом АЕК.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Кіпру на rsssf 

2004
Кіпр
2004 на Кіпрі